Harper County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Harper County, Kansas 
 Harper County, Oklahoma